Соревнования по бегу на 400 метров с барьерами у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 7, 8 и 10 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в беге на 400 метров с барьерами являлась Зузана Гейнова из Чехии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 39 легкоатлеток.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 400 метров с барьерами у женщин состоялся 10 августа 2017 года. Олимпийская чемпионка 2016 года из США Далайла Мухаммад уверенно возглавляла забег со старта до начала финишной прямой. К заключительным ста метрам к ней смогла подобраться только соотечественница Кори Картер. Эти две девушки и разыграли золото: перед заключительным, десятым, барьером вперёд вырвалась Картер и уже не отдала сопернице первое место. Бронзовую медаль с личным рекордом 53,74 завоевала Ристананна Трейси из Ямайки. Действующая двукратная чемпионка мира (2013, 2015) Зузана Гейнова осталась четвёртой, несмотря на свой лучший результат в сезоне.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике